Худиев — фамилия; имеет женскую форму Худиева.
 Худиев, Азер Худаяр оглы — азербайджанский дипломат.
 Худиев, Асим Халил оглы (род. 1957) — советский футболист. Арбитр ФИФА, инспектор УЕФА.
 Худиев, Низами Манаф оглы (1949—2021) — азербайджанский политический и государственный деятель.
 Худиев, Николай Урузмагович (род. 1949) — советский футболист и российский тренер.
 Худиев, Рза Али оглы (род. 1962) — советский и азербайджанский актёр, театральный деятель, народный артист Азербайджана.
 Худиев, Сергей Львович (род. 1969) — российский православный писатель-апологет, публицист, радиоведущий.